Furo - unidade de medida Tipográfica Brasileira correspondente a 48 pontos ou 4 cíceros (medida tipográfica)
Furo (jornalismo)
Furo MTV

Desambiguação